Maksymilian I Habsburg (ur. 1459, zm. 1519) – król Niemiec od 1486, arcyksiążę Austrii od 1493, cesarz rzymsko-niemiecki od 1508
 Maksymilian I Bawarski (ur. 1573, zm. 1651) – książę Bawarii 1597–1648, książę-elektor Palatynatu 1623–1648, książę-elektor Bawarii 1648-1651
 Maksymilian I Józef Wittelsbach (ur. 1756, zm. 1825) – książę-elektor Bawarii i Palatynatu 1799–1805 jako Maksymilian IV Józef, król Bawarii 1805–1825 jako Maksymilian I
 Maksymilian I Habsburg (ur. 1832, zm. 1867) – cesarz Meksyku 1864–1867